Rohtas steht für:

 Rohtas (Distrikt), Distrikt des indischen Bundesstaats Bihar
 Rohtas, Festung im Norden Pakistans